Az 504-es számú regionális autóbusz Kistarcsa, Megyei kórház és Monor, autóbusz-állomás között közlekedik munkanapokon, mindkét irányban egy-egy menettel. A járatot a Volánbusz üzemelteti. 2016. október 3-a előtt 2212-es jelzéssel közlekedett.

2021. augusztus 23-ától Rákoskeresztúr városközpont érintésével közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Kistarcsa, Megyei kórházvégállomás||78
|align=left|
|-
|3|| Kistarcsa, vendéglő||75
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Kistarcsa–Nagytarcsa közigazgatási határa
|-
|9|| Nagytarcsa, kistemplom||70
|align=left|
|-
|11|| Nagytarcsa, községháza||68
|align=left|
|-
|13|| Nagytarcsa, Berdó Ipari Park||66
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Nagytarcsa–Budapest közigazgatási határa
|-
|15|| Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca||64
|align=left|
|-
|21|| Budapest, Rákoskeresztúr városközpont(Ferihegyi út)||58
|align=left|
|-
|26|| Budapest, Tápióbicske utca||52
|align=left|
|-
|28|| Budapest, Kucorgó tér||50
|align=left|
|-
|30|| Budapest, Schell Gyuláné tér||49
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Ecser közigazgatási határa
|-
|31|| Ecser, 6-os őrház||48
|align=left|
|-
|33|| Ecser, Steinmetz Kapitány utca||46
|align=left|
|-
|35|| Ecser, művelődési ház||43
|align=left|
|-
|36|| Ecser, újtelep||41
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Ecser–Maglód közigazgatási határa
|-
|38|| Maglód, Falusi temető||39
|align=left|
|-
|40|| Maglód, Dózsa György utca||37
|align=left|
|-
|42|| Maglód, művelődési ház||35
|align=left|
|-
|43|| Maglód, sportpálya||33
|align=left|
|-
|44|| Maglód, benzinkút||32
|align=left|
|-
|46|| Maglód, Jókai utca||30
|align=left|
|-
|47|| Maglód, Határ utca||29
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Maglód–Gyömrő közigazgatási határa
|-
|50|| Gyömrő, vasúti átjáró||26
|align=left|
|-
|51|| Gyömrő, Garamszegi ház||24
|align=left|
|-
|54|| Gyömrő, vasútállomás||22
|align=left|
|-
|55|| Gyömrő, Széchenyi utca||21
|align=left|
|-
|57|| Gyömrő, városháza||20
|align=left|
|-
|58|| Gyömrő, Malom utca||19
|align=left|
|-
|59|| Gyömrő, Akácfa utca||18
|align=left|
|-
|61|| Gyömrő, református templom||16
|align=left|
|-
|62|| Gyömrő, Schiff ház||14
|align=left|
|-
|64|| Gyömrő, útelágazás||12
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Gyömrő–Péteri közigazgatási határa
|-
|66|| Péteri, Tövespuszta||10
|align=left|
|-
|67|| Péteri, községháza||9
|align=left|
|-
|68|| Péteri, vasúti megállóhely elágazás||8
|align=left|
|-
|69|| Péteri, Horgásztó||7
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Péteri–Monor közigazgatási határa
|-
|72|| Monor, Bereki dűlő||4
|align=left|
|-
|74|| Monor, Mátra utca||2
|align=left|
|-
|75|| Monor, Kossuth Lajos utca||1
|align=left|
|-
|76|| Monor, Vigadó||∫
|align=left|
|-
|77|| Monor, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Maglód autóbuszvonalai
Gyömrő autóbuszvonalai
Monor autóbuszvonalai
Kistarcsa autóbuszvonalai
Budapest XVII. kerületének közlekedése